Соревнования по теннису в парном разряде среди юношей на I летних юношеских Олимпийских играх прошли с 14 по 21 августа в Kallang Tennis Centre.

Общая информация 
Титул сильнейшей команды турнира достался смешанному дуэту из Великобритании и Чехии — Оливеру Голдингу и Иржи Веселому, справившемуся в решающем матче с командой из России — Виктором Балудой и Михаилом Бирюковым. Бронзовая медаль досталась дуэту из Словакии — Филипу Горанскому и Йозефу Ковалику, сначала уступивший россиянам, а затем переигравший южноамериканцев — парагвайца Диего Галеано и венесуэльца Рикардо Родригеса.

Призёры

Посев 

  Мартон Фучович (HUN) /  Мате Жига (HUN) (Четвертьфинал)
  Тьягу Фернандис (BRA) /  Ренсо Оливо (ARG) ''(Четвертьфинал)

<li> Дуильо Беретта (PER) /  Хуан Себастьян Гомес (COL) (Первый раунд)
<li> Дамир Джумхур (BIH) /  Мате Павич (CRO) (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Сингапур